Коре́йская Наро́дная Респу́блика (,Чосон Инмин Конхвагук) — временное правительство, действовавшее на Корейском полуострове в период между капитуляцией Японской империи и созданием оккупационными администрациями СССР и США лояльных к ним органов власти.

Предыстория 
С 1910 года Корея была частью Японской империи; в 1919 году ряд корейских националистов создали в Шанхае Временное правительство Кореи.

Когда 8 августа 1945 года СССР вступил в войну против Японии, то японским властям в Корее стало ясно, что необходимо создать переходное правительство, которое обеспечило бы им беспрепятственный уход. После того, как север полуострова был занят советскими войсками (старавшимися не пересекать 38-ую параллель), основной задачей японцев стал юг, где после капитуляции Японии наступило безвластие. Левый националист Ё Ун Хён утром 15 августа согласился на японское предложение возглавить переходную администрацию, но выдвинул ряд условий, которые пришлось принять: освобождение политзаключённых по всей стране, невмешательство в дела корейцев по строительству собственного государства и т. п.

Утром 16 августа 1945 года Ё выступил перед народом, изложив условия соглашения с японцами, и объявил о создании Комитета по подготовке строительства государства (Конгук чунби вивонхве , сокращëнно «Кончжун»). Для обеспечения безопасности в стране был организован «Отряд по обеспечению безопасности» (Чхиандэ), а по всей стране по инициативе местного населения возникло 145 его отделений. Хотя с 17 августа японцы организовали усиленную охрану всех важных объектов в столице, они опасались появляться на улице без нужды и часто переодевались в корейскую одежду, чтобы их не опознали. Японские патрули несли службу по городу, но ни во что не вмешивались. Беспорядки и столкновения с японцами в целом удалось предотвратить, и волны погромов, ожидамаемых японской администрацией не было, однако массами Комитет Ё Ун Хёна воспринимался как преемник японского генерал-губернаторства. Разнообразные комитеты на местах признавали себя его отделениями, однако между центром и этими комитетами не было никаких связей и контроля.

Ё искал сотрудничества со всеми группировками, однако правые политики считали, что новое правительство должно быть создано на базе Шанхайского правительства в изгнании. Они полагали, что Кончжун имеет право заниматься поддержанием порядка в переходный период, но не является ни партией, ни правительством, имеющим право решать вопросы будущего устройства страны. По мнению же Ё Ун Хёна, это Временное правительство не имело однозначной легитимности, так как долго действовало за пределами Кореи и не имело массовой поддержки в народе и было не единственной организацией такого типа, передача власти Шанхайскому временному правительству означает игнорирование тех, кто занимался революционной деятельностью в собственно Корее. В результате после реорганизации «Комитета» 3 сентября 1945 года его большинство составили левые, а правые и правоцентристы покинули организацию.

6 сентября 1945 года на съезде народных комитетов (около тысячи делегатов) была провозглашена Корейская Народная Республика (Чосон инмин конхвагук) и избран Центральный Народный Комитет.

Деятельность 
Ё Ун Хён пытался собрать в руководство Республики всех, кто имел в Корее какой-то политический вес независимо от политической позиции. Для организаторов республики было характерно приглашение на должности министров людей, находившихся за границей. Целый ряд видных корейских деятелей были зачислены в руководство Республики без их собственного на то согласия и, по некоторым сведениям, даже без оповещения об этом. Почётным президентом был избран Ли Сын Ман, Ё Ун Хён занял должность вице-президента, а премьер-министром стал Хо Хон.

Народная Республика предполагала ликвидацию японской системы права, конфискацию земель японцев и национальных предателей, национализацию их имущества и распределение земли между крестьянами, государственный контроль на предприятиях, выпускающих жизненно необходимые продукты, свобода слова, печати и т. д. для всех, кроме национальных предателей, установление восьмичасового рабочего дня и минимальной зарплаты, запрет детского труда, проведение независимого внешнеполитического курса.

Прекращение деятельности 
Японское правительство прекратили поддерживать деятельность правительства Корейской Народной Республики после того, как поняли, что на юг Кореи придут не советские, а американские войска; избрание президентом Ли Сын Мана вызвало недоверие к новому образованию со стороны СССР. В результате правительство Ё оказалось без поддержки.

На севере Кореи Народные Комитеты были признаны советской властью (так как правые политики не участвовали в их деятельности, считая нелегитимными), и в течение августа-декабря 1945 года инкорпорированы в созданные структуры власти. На Юге Корейская Народная Республика де-факто просуществовала до 1946 года даже после разгона американцами центрального аппарата, поскольку на местах народные комитеты продолжали осуществлять свою власть до того момента, когда в тот или иной отдаленный район не приходили разгонявшие их представители американской администрации.

Примечания 

1940-е годы в Корее